Theo Hendriks (burgemeester), Nederlands burgemeester van Herten (L) en Laren (NH)
 Theo Hendriks (Tweede Kamerlid), Nederlands politicus; Tweede Kamerlid voor de AOV maar ging later verder als eenmansfractie

Zie ook
Theo Hendriksen, Nederlands bisschop